El perdó (pel·lícula de 2000) (títol original en anglès: The Claim), pel·lícula dirigida per Michael Winterbottom
 El perdó (pel·lícula de 2009), pel·lícula catalana dirigida per Ventura Durall
 El perdó (pel·lícula de 2020) (títol original en persa: Ghasideyeh gave sefid), pel·lícula persa codirigida per Behtash Sanaeeha i Maryam Moqadam